Дунд Гови (, буквално: Средно Гоби) е един от 21 аймаци в Монголия. Административният център на аймака е град Мандалгови (10 506 души).

На север граничи с аймака Тьов, на юг – с Йомньо Гови, на запад – с Йовьорхангай, а на изток – с аймаците Дорно Гови и Гови Сумбер.

Административно деление 

* в сума е разположена столицата на аймака Мандалгови

Източници 

Аймаци в Монголия